Бахтшуа Гондишапури (также Бухтишу и Бухт-Йишу в литературе) — династия персидских или ассирийских несторианских врачей VII, VIII и IX веков, охватывающая 6 поколений и 250 лет.

Название династии, которое появляется уже в начале V-го века, восходит к основателю этой «сиро-персидской несторианской семьи». Некоторые из членов семьи служили в качестве личных врачей при дворе халифов. Джурджис, сын Бухтишу, получил награду в 10 000 динаров от выздоровевшего халифа Аль-Мансура после ухода за ним в 765 г. н. э. Есть также мнение, что один из членов семьи был врачом Зейна аль-Абидина, 4-го шиитского имама, во время его болезни в Кербеле.

Как и большинство врачей при раннем дворе Аббасидов, Бухтишу вышли из Гондишапурской академии в Персии (на юго-западе Ирана). Они были хорошо знакомы с греческой и индийской наукой, в том числе с Платоном, Аристотелем, Пифагором, и Галеном, с переводом трудов которых они помогали, работая в Гондишапуре.

В ходе интеграции в меняющееся после исламского завоевания Ирана общество, семья перешла на арабский язык, сохраняя при этом устный персидский язык ещё около 200 лет.

Семья была родом из Ахваза, возле Гондишапура, однако в конце концов переехала в Багдад, а затем в Нисибин в Северной Сирии, который входил в состав Государства Сасанидов. Яхья Аль-Бармаки, визирь и наставник Харун ар-Рашида, оказывал покровительство больнице и академии Гондишапура, поощряя развитие астрономии, медицины и философии не только в Персии, но и в империи Аббасидов в целом.

Этимология 
Состоящее из двух частей — первой, среднеперсидского слова, означающего «искупленный» и второй — сирийского варианта имени Иисуса, имя династии можно перевести как «Искупленый Иисусом» или «Иисус искупил». Однако в своей книге Китаб 'Айюн Аль-анба' фи табакат Аль-атибба (عيون الأنباء في كتاب طبقات الأطباء) арабский историк XII века Ибн Аби Усайбиа переводит имя династии с сирийского языка как «раб Иисуса» (في اللغة السريانية البخت العبد ويشوع عيسى عليه السلام).

Члены династии 
Не осталось никаких сведений о первых двух членах династии. Оставшиеся записи начинают цепочку династии с Джурдиса. Тем не менее, генеалогический список династии выглядит следующим образом:

Бухтишу I (بختیشوع اول)

Джибраил I (جِبرائیل اول)

Джурджис (جرجیس)

Бухтишу II (بختیشوع دوم)

Джабриль ибн Бухтишу (جبرائیل دوم)

Бухтишу III (بختیشوع سوم)

Юханна ибн Бухтишу

Убейдуллах ибн Бухтишу (عبیدالله اول)

Джибраил III (سوم جبرائیل)

Ссылки 

Медики VII века
История Ближнего Востока
Династии Аббасидского халифата
Несторианство в Иране
История Хузестана